Holcroft ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Holcroft (* 1987), britischer Schauspieler
 Phoebe Holcroft Watson (1898–?), britische Tennisspielerin
 Thomas Holcroft (1745–1809), englischer Schriftsteller und Übersetzer